Jerzy Bański (ur. 1960) – geograf
 Piotr Bański (ur. 1975) – piłkarz